Бали́з-2 — лекарственный препарат, противомикробное и противовоспалительное средство для приема внутрь и местного применения. Существует также препарат Бализ, выпускаемый в виде ректальных суппозиториев.

История создания 
Препарат создан профессором Кубанского государственного университета А. Я. Шурыгиным в начале 1970-х гг. Первую известность препарат получил в 1975 г., когда с его помощью в Краснодарском военном госпитале был вылечен фронтовой друг Л. И. Брежнева — В. Кайда. Однако вплоть до начала 1980-х гг. промышленный выпуск препарата не был налажен.

В 1980-х гг. во время Афганской войны о препарате вспомнили и тогда же наладили его промышленный выпуск в белорусском городе Несвиже. С распадом СССР выпуск препарата прекратили.

На сегодняшний день выпуск препарата осуществляется ограниченными партиями на базе предприятия «Бализ-фарм» в г.Краснодар.

Препарат награждён многочисленными дипломами и медалями, в том числе золотой медалью Международной организации «Интеллектуальная собственность» на Всемирной выставке в Женеве в 1988 г.

Фармакология 
Препарат обладает антибактериальной активностью в отношении стафилококков, в меньшей степени протея и синегнойной палочки; стимулирует процессы заживления в ране, способствует отторжению омертвевших тканей, разжижает гной, уменьшает воспаление и отечность.

Состав 
Водный раствор, получаемый путём ферментации определённых штаммов микроорганизмов (сахаромицетов).

Форма выпуска 
Препарат выпускается в виде раствора для приема внутрь и местного применения.

Показания к применению 
 Абсцесс кожи, фурункул и карбункул;
 Болезни кожи и подкожной клетчатки;
 Инфекции кожи и подкожной клетчатки;
 Остеомиелит;
 Открытые раны;
 Флегмона;
 Термические и химические ожоги;
 Язва кожи.

Противопоказания 
Гиперчувствительность к боли.

Побочные эффекты 
Возможно местное раздражающее действие (болезненность).

Примечания 

Антисептики и дезинфицирующие средства